K85 ou K.85 peut faire référence à :
 Miserere (K.85), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Pancréatite aiguë, d'après la classification internationale des maladies ;
 Sonate K. 85, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres